4117 Wilke è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8427268 UA e da un'eccentricità di 0,1688008, inclinata di 13,39461° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Wilke